Cumellopsis är ett släkte av kräftdjur. Cumellopsis ingår i familjen Nannastacidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kommakräftor
Cumellopsis